Buttaoni ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Buttaoni († nach 1833), italienischer Auditor des Papstes